S51, S-51 ou S.51 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 Blériot-SPAD S.51, un avion de chasse français ;
 S-51, un autre nom du Sikorsky H-5, un hélicoptère américain.

Photographie 
 Nikon Coolpix S51, un appareil photo numérique fabriqué par Nikon.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Plaie ouverte de l'avant-bras, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 SIAI S.51, un avion de course italien.

Chemin de fer 
 
 Ligne S51 du S-Bahn de Hanovre ;
 Ligne S51 du S-Bahn Rhin-Neckar.

 
 Ligne S51 du S-Bahn de Salzbourg.

 
 Ligne S51 du Réseau express régional gantois.

 
 Ligne S51 du RER Bernois ;
 Ligne S51 du RER Fribourgeois.

Route
  Voie rapide polonaise S51 reliant Olsztyn à Olsztynek.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres